

Persone
Bartolomé Carranza – arcivescovo cattolico e teologo spagnolo
Bruno Carranza Ramírez – politico costaricano
César Carranza – calciatore argentino
José Luis Carranza – ex calciatore peruviano
Luis Alberto Carranza – ex calciatore argentino
Venustiano Carranza – politico e militare messicano

Altro
Palazzo Carranza – edificio di Pisa